Казаковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Казаковка — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Казаковка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Казаковка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Казаковка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Казаковка — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Казаковка — деревня в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Казаковка — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Казаковка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Казаковка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Казаковка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Казаковка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Казаковка, Козаковка — упразднённая в 1978 году деревня в Знаменском районе Тамбовской области.

Украина 
 Казаковка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Казаковка — село в составе города Болехов Ивано-Франковской области.
 Казаковка — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.